Böckel steht für:

 Böckel, eine Hofschaft in Hückeswagen im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Böckel (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Gut Böckel, ein Wasserschloss und Herrensitz in Rödinghausen-Bieren im Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen

Böckel ist der Familienname folgender Personen:

 Dagobert Böckel (1816–1883), deutscher Philologe, Lehrer, Redakteur und Politiker 
 Elisabeth Böckel, deutsche Eiskunstläuferin
 Ernst Böckel (1909–1940), deutscher Kommunist und antifaschistischer Widerstandskämpfer
 Ernst Gottfried Adolf Böckel (1783–1854), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Eugen Böckel (1831–1900), Mediziner
 Johann Gotthard Böckel (1645–1702), deutscher Rechtswissenschaftler
 Marie Böckel-Grosch (1900–1988), deutsche Rechtsanwältin und Kommunalpolitikerin
 Martin von Böckel (1610–1688), deutscher Rechtsgelehrter und Politiker
 Otto Böckel (1859–1923); Pseudonym Dr. Capistrano, übliche Schreibweise "Boeckel"; deutscher Bibliothekar, Volksliedforscher und antisemitischer Politiker

Siehe auch:
 Böckl
 Bökel
 Boekel
 Boeckel für Peter Boeckel, 1530–1599